

Marcin Żewłakow (né en 1976) est un footballeur.
 Michał Żewłakow (né en 1976) est un footballeur.

Homonymie de patronyme